Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ladies Open Lausanne 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 8 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 12. Juni  2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Lausanne